Тхір — підрід хижих ссавців роду Mustela родини Mustelidae.
 Тхір чорноногий
 Тхір степовий
 Тхір лісовий
 Тхір японський
 Тхір свійський

Прізвище 
 Тхір Микола — лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА 2 класу.

Див. також 
 Тхор